Oudshoorn (wijk), een wijk en voormalig dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn
 Oudshoorn (polder), waterschap in de provincie Zuid-Holland
 Oudtshoorn (stad), stad in Zuid-Afrika
 Oudtshoorn (gemeente), Zuid-Afrikaanse gemeente waarin de gelijknamige stad ligt